David Brown
David Brown (1904–1993) brit vállalkozó
David Brown (1916–2010) amerikai filmproducer
David Brown labdarúgó, pályafutása során 218 élvonalbeli gólt szerzett
David Brown (?) brit motorversenyző
David Brown (1965) kanadai síugró
hasonló nevűek
David McDowell Brown (1956–2003) amerikai űrhajós